Румен Николов може да се отнася за:
 Румен Николов (р. 1951) – български драматург (БНТ)
 Румен Николов (р. 1957) - български офицер, вицеадмирал, началник на отбраната
 Румен Николов (р. 1990) – български футболист
 Румен Николов (Пашата) (р. 1962)- български бизнесмен, чието име се свързва с организираната престъпнист